Рытова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Рытова, Валентина Иосифовна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Рытова, Галина Михайловна (род. 1975) — российская и казахстанская ватерполистка, призёр Олимпийских игр (2000).
 Рытова, Мэрике Оскаровна (род. 1936) — эстонская шахматистка, международный гроссмейстер по переписке.